Aoba puede hacer referencia a:

 Aoba-ku (Yokohama), un distrito de la ciudad japonesa de Yokohama.
 Aoba-ku (Sendai), un distrito de la ciudad japonesa de Sendai.
 El Castillo Aoba, ubicado en Sendai, llamado también Castillo Sendai.
 La isla Aoba, en Vanuatu, también conocida como Ambae.
 El monte Aoba (Sendai), cercano a la ciudad japonesa de Sendai.
 El monte Aoba (Maizuru), volcán japonés cercano a la ciudad de Maizuru.
 La Clase Aoba de cruceros pesados de la Armada Imperial Japonesa.
 El Aoba, crucero pesado nombrado en honor al volcán de Maizuru.
 (4292) Aoba, un asteroide del cinturón de asteroides.